Hasselquistia elegans är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pierre Edmond Boissier och Benedict Balansa, och fick sitt nu gällande namn av Ida P. Mandenova. Hasselquistia elegans ingår i släktet Hasselquistia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
elegans